«Кукурудзник» — розмовна назва радянських літаків сільськогосподарського призначення:
 По-2
 У-2
 Ан-2

Також «кукурудзник» — прізвисько Першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова за його широкомасштабні програми з впровадження кукурудзи на території СРСР.

Посилання